Liste der Baudenkmale in Lindow steht für:

 Liste der Baudenkmale in Lindow (Mark)
 Liste der Baudenkmale in Groß Lindow